Leptocuma är ett släkte av kräftdjur. Leptocuma ingår i familjen Bodotriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kommakräftor
Leptocuma